Нуево Аманесер има више значења:

 Нуево Аманесер (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Нуево Аманесер (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Нуево Аманесер (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Аманесер (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Аманесер (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Аманесер (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Нуево Аманесер (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Нуево Аманесер (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Нуево Аманесер (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Нуево Аманесер (Грал. Зуазуа), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Нуево Аманесер (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Нуево Аманесер (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Нуево Аманесер, Ентрада а Панчо Виља (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Нуево Аманесер, Лос Енсинос (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Нуево Аманесер, Ла Куарта (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику